Al-Mahdi li-Din Allah Ahmad ibn al-Husayn, imam zaidita (1248 - 1255)
 Al-Mahdi li-Din Allah Ahmad ibn Yahya ibn al-Murtada, imam zaidita (1291 - 1292)
 Al-Mahdi li-Din Allah Ahmad ibn al-Hasan ibn al-Kasim, imam zaidita (1676 - 1681)